České a slovenské příjmení Matějka či Matejka nosí více různých osobností:

 Alena Matějka (* 1966) – česká sochařka, výtvarnice a návrhářka
 Bohumil Matějka (1867–1909) – český učitel, spisovatel a historik
 David Matějka (* 1998) - český lední hokejista
 Dobroslav Matějka (* 1956) – český mineralog a didaktik geologie
 František Matějka (* 1970) - český politik
 Jan Matějka (* 1932) – český katolický kněz, vysokoškolský pedagog, profesor liturgiky
 Jan Matějka (právník) (1891–1953), český právník, profesor správního a ústavního práva
 Ján Matejka (* 1976) – právní vědec zabývající se problematikou práva informačních technologií
 Jaroslav Matějka (rozcestník) – více osob
 Josef Matějka (rozcestník) – více osob
 Karel Matějka (1943–2008) – český jaderný fyzik
 Kliment Matějka (1890–1959) – houslista, vojenský kapelník a hudební pedagog
 Květoslav Matějka (1930–2000) – český publicista, spisovatel a herec
 Ladislav Matějka (1938–2002) – český dirigent a hudební skladatel
 Mark Matejka (* 1967) –  americký kytarista country rockových skupin
 Miloš Matějka (1925–???) – český a československý politik ČSS, poslanec ČNR a FS v roce 1969
 Miroslav Matějka (* 1969) – český flétnista
 Miroslav Matějka (politický vězeň) (1932–2020) – politický vězeň československého komunismu
 Pavel Matějka – více osob
 Václav Matějka (* 1937) – český scenárista a režisér
 Václav Tomáš Matějka (1773–1830) – český skladatel a kytarista
 Viliam Matějka (* 1961) – český římskokatolický kněz
 Zdeněk Matějka (1937–2006) – český chemik a vysokoškolský pedagog

ženská varianta s přechýlením
 Anna Matějková (1920–???) – česká a československá politička ČSS, poslankyně ČNR a FS v letech 1969–71
 Marie Matějková (1932–1981) – česká a československá politička, poúnorová a normalizační poslankyně KSČ

Související články 
 Matěj